Carl Fredrik Nyman (1866-1900) est un botaniste suédois spécialiste des mousses.
 John Nyman (1908-1977),lutteur suédois spécialiste de la lutte gréco-romaine.
 Lena Nyman (1944-2011) est une actrice suédoise.
 Marcus Nyman (1990-), judoka suédois.
 Mark Nyman (né en 1966) est un joueur anglais de Scrabble.
 Michael Nyman (né en 1944) est un compositeur, pianiste, librettiste et musicologue anglais.
 Steven Nyman (né en 1982) est un skieur alpin américain.
 Tea Vikstedt-Nyman (1959-) est une coureuse cycliste finlandaise.
 Valdemar Nyman (1904-1998) est un écrivain finlandais de langue suédoise.